El Torneig de Los Angeles 2011, oficialment conegut com a Farmers Classic 2011, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 84a edició del torneig es va celebrar entre el 26 i el 31 de juliol de 2011 al Los Angeles Tennis Center de Los Angeles, Califòrnia, Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011